K67 ou K.67 peut faire référence à :
 Atteintes péritonéales au cours de maladies infectieuses classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate d'église n° 1 (K.67), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 67, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres